Frédéric-Georges Herr (1855-1932), général français ;
 Lucien Herr (1864-1926), bibliothécaire et intellectuel français ;
 Octave Benjamin Herr (1873-1964), vice-amiral français ;
 Traugott Herr (1890-1976), militaire allemand ;
 François Herr (1909-1995), peintre et architecte français ;
 Patrick Herr (1945-), personnalité politique français ;
 Michel Herr (1949-) pianiste et compositeur-arrangeur belge ;
 Beth Herr (1964-), joueuse de tennis américaine ;
 Dominique Herr (1965-), footballeur suisse ;
 Alexander Herr (1978-), sauteur à ski allemand.